Filmy pod tytułem Thérèse Desqueyroux:
 Thérèse Desqueyroux – film francuski z 2012 roku
 Thérèse Desqueyroux – film francuski z 1962 roku